Die Fotbollsallsvenskan 1973 war die 49. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga.

Zwischen 1924 und 1972 hatte die Allsvenskan zwölf Mannschaften umfasst. Die Spielzeit 1973 war die erste Saison, in der 14 Mannschaften um den Meistertitel spielten. Diese Anzahl wurde bis zur Spielzeit 2007 beibehalten, ehe die Liga erneut aufgestockt wurde.

Vorjahresmeister Åtvidabergs FF konnte 1973 seinen Titel verteidigen und schaffte somit inklusive der beiden Pokalsiege 1970 und 1971 vier nationale Titel in Folge. Der Double-Gewinn wurde durch die 0:7-Finalniederlage im Svenska Cupen gegen Malmö FF verhindert. Die beiden Abstiegsplätze wurden durch Örgryte IS und den Neuling IF Saab, der seine einzige Spielzeit im schwedischen Oberhaus absolvierte, belegt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Jan Mattsson von Vizemeister Östers IF holte sich mit 20 Saisontoren erstmals den Titel des schwedischen Torschützenkönigs.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1973
Fußballsaison 1973